José Delgado puede referirse a:

 José Delgado (militar) (1851-1915), militar mexicano;
 José Delgado (periodista) periodista ecuatoriano;
 José Delgado Guerra "Pepe-Hillo" (1754—1801), torero español;
 José Delgado Pérez (1917-1936), religioso (dominico) español - beato (desde 2007), uno de los "mártires de Almagro";
 José Delgado (músico) (1980–), músico, compositor y cantautor venezolano;
 José Antonio Delgado. 
 Francisco José Delgado.